Щодро может означать:
 Щодро  — дворянский род литовского происхождения.
 Щодро, Иосиф Матвеевич (1813 —  1868) — российский военный, майор.